Die Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Allier in der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 8. Dezember 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes en Pays Saint-Pourcinois,
 Communauté de communes Sioule, Colettes et Bouble und
 Communauté de communes du Bassin de Gannat

2017 verließ die Gemeinde Saint-Pont den Verband und wechselte zur Vichy Communauté.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

SaintPourcain Sioule Limagne
Gegründet 2016